Ве́рхние Арти́ — деревня в Артинском городском округе Свердловской области. Управляется Поташкинским сельским советом.

География 
Населённый пункт расположен преимущественно на левом берегу реки Артя в 22 километрах на юго-восток от посёлка Арти — административного центра округа. Расстояние до Екатеринбурга — 129 километров.

Часовой пояс

История 
Деревня Верхние Арти была основана в 1842 году. Появление деревни связано со строительством железоделательного завода (как дополнительного цеха Артинского завода). Ещё одно название деревни — Заводчик.

Население

Инфраструктура 
В деревне расположена всего одна улица: Дачная.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Об Артинском городском округе 

Населённые пункты Артинского городского округа